Бельтеевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бельтеевка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Бельтеевка — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.